Интернат је установа за смештај ученика, али се може односити и на следеће појмове:
 Интернат (порнографски филм), немачки порнографски филм
 Интернат (ТВ серија), шпанска телевизијска серија која је снимана од 2007. до 2010